

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Miłowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dziadowa Kłoda 
 Miłowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Miłowice – część wsi Polska Cerekiew w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Miłowice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała